Lindale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lindale (Georgia)
Lindale (Texas)